2 Brygada Artylerii
 2 Brygada Kawalerii
 2 Brygada Kawalerii Narodowej
 2 Brygada Pancerna
 2 Brygada Piechoty
 2 Brygada Saperów
 2 Brygada Strzelców